USS Shaw (da John Shaw, ufficiale della marina americana della fine del '700) fu il nome di due unità della United States Navy:
 USS Shaw (DD-68) – cacciatorpediniere della classe Sampson, entrato in servizio nel 1917 e radiato nel 1933.
 USS Shaw (DD-373) – cacciatorpediniere della classe Mahan, entrato in servizio nel 1936 e radiato nel 1945.